E100:
 E100 — пищевой краситель из корня куркумы.
 E100 — топливо для двигателей внутреннего сгорания (100 % этанола)

См. также:
 E-100 (танк)